Fräsa kan avse:

 Fräsa – upphetta ett livsmedel på svag värme i matfett utan att det får färg, se stekning
 Fräsning – att bearbeta ett material med en fräsmaskin